Кульчумка — река в России, протекает по территории Оренбургской области.

География и гидрология 
Кульчумка — правобережный приток реки Большой Кинель, её устье находится в 408 километрах от устья Большого Кинеля. Длина реки — 19 км. Площадь водосборного бассейна — 99,2 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Большой Кинель от истока и до устья, без реки Кутулук от истока до Кутулукского гидроузла. Речной бассейн реки — Волга от верхнего Куйбышевского водохранилища до впадения в Каспий.

Код объекта в государственном водном реестре — 11010000812112100007657.

Примечания 

Притоки Большого Кинеля
Реки Матвеевского района